Diocese de Malaca pode referir-se à:

 Diocese de Melaka-Johor, atual diocese da região de Malaca, situado em Johor, Malásia;
 Arquidiocese de Singapura, antiga Diocese de Malaca (criada em 1558 e recriada em 1888), elevada a Arquidiocese em 1953 e desmembrada em 1955.

Desambiguação